Gorbunowa ist der Name von

 Jekaterina Jurjewna Ischowa (geb. Gorbunowa; * 1989), russische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Julija Germanowna Gorbunowa (* 1968), russische Chemikerin
 Tatjana Igorewna Gorbunowa (* 1990), russische Turnerin

Siehe auch

 Gorbunow